Хомс:
 Хомс () - місто в Сирії, центр однойменної мухафази (адміністративно-територіальної одиниці першого рівня).
 Хомс - мухафаза Сирії.
 Хомс, або Аль-Хумс () - місто в Лівії, столиця муніципалітету Ель-Маргаб.